Die Abkürzung AWG steht für:
 ein Standard für Querschnitte von Kabeln, siehe American Wire Gauge
 eine Schule in München, siehe Adolf-Weber-Gymnasium
 Gesamtausgabe der Werke von Alfred Weber, siehe Alfred Weber
 Genossenschaften zur Wohnraumgewinnung in der DDR, siehe Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft
 ein Hersteller von Feuerwehrgerät, siehe AWG (Armaturen)
 eine optische Filterkomponente, siehe Arrayed-Waveguide Grating
 die Währung von Aruba, siehe Aruba-Florin
 ein deutsches Gesetz, Außenwirtschaftsgesetz
 eine deutsche Bekleidungskette, siehe AWG-Modecenter
 ein amerikanischer Flughafen, siehe Washington Municipal Airport
 Arbitrary Waveform Generator, siehe Arbiträrgenerator
kommunale Entsorgungsunternehmen:
 AWG Bassum
 AWG Wuppertal

Siehe auch:

Abkürzung